Стребков — фамилия; имеет женскую форму Стребкова.
 
 Стребков, Иван Витальевич (род. 1991) — российский баскетболист.
 См. также 
 Стребки